St. George's Anglican Church ist der Name zahlreicher anglikanischer Kirchengebäude:

 St George’s Anglican Church, Beenleigh, Queensland, Australien
 St. George’s Anglican Church (Parrsboro, Nova Scotia), Kanada
 St. George’s Anglican Church (Montreal), Québec, Kanada
 St. George’s Anglican Church (Berlin), Berlin, Deutschland
 St George’s Anglican Church, Madrid, Spanien
 St. George’s Anglican Church (Basseterre), St. Kitts und Nevis

Siehe auch

 Georgskirche